Белинская — фамилия и топоним.

 Белинская — станция Куйбышевской железной дороги на линии Пенза — Ряжск.
 Белинская — река на острове Сахалин.
 Белинская, Алла Борисовна (род. 1995) — украинская спортсменка, борец вольного стиля.
 Белинская, Антонина Антоновна (1928—2005) — передовик колхозного производства, Герой Социалистического Труда.
 Белинская, Наталья Владимировна (род. 1983) — российская легкоатлетка, прыгунья с шестом.
 Белинская, Текла Тереза (в браке Любенская; 1767—1810) — польская писательница, поэтесса, драматург и переводчик. 
 Кулик-Белиньская, Эва (род. 1957) — польская диссидентка, деятель профсоюза «Солидарность».
 См. также 
 Белинский (значения)
 Белинское